Битва при Новы-Двур-Мазовецки — ряд боев, продолжавшихся с 20 по 30 сентября 1655 года в районе местечка Новы-Двур-Мазовецки недалеко от города Закрочим во время войны между Речью Посполитой и Швецией, в которых шведский корпус под командованием Густава Отто Стенбока (8500 человек), разбил мазовецкое шляхетское ополчение под командованием воеводы плоцкого Яна Красинского (8 тысяч человек). После этого Мазовия вынуждена была подчиниться власти короля Швеции.

Предыстория 
18 августа польский король Ян II Казимир со свитой и придворными покинул Варшаву, а 8 сентября шведы заняли польскую столицу. В это время вблизи города Закрочим под руководством губернатора Плоцка Яна Казимира Красинского, дислоцировалось польское ополчение.

Ход битвы 
Польские войска заняли позиции на холме, расположенном возле рек Висла, Богунарвия и Вкра. 21 сентября шведские войска добравшись Нову-Двур напали на него с юга и быстро заняли город. Основываясь на предыдущем опыте, шведский главнокомандующий надеялся убедить дворянство капитулировать, однако 28 сентября получил отказ.

Утром 30 сентября после возведения моста армия Стенбока перешла реку Богунарву. Под прикрытием артиллерийского огня шведы атаковали польские ряды, это заставило противника постепенно отступать на север. Высокая мобильность польского войска помогла им в критический момент оторваться от шведов, которые не смогли провести эффективное преследование. Польские потери были относительно небольшими — около 300 убитых, 7 орудий и 500 повозок.

Источники 
 Potop

Польско-шведские сражения
Сражения в Польше
Сражения XVII века
Новы-Двур-Мазовецки
История Мазовецкого воеводства
Конфликты 1656 года
Сентябрь 1655 года
Сражения 1655 года